Thorens steht für:

 Thorens, Schweizer Plattenspielerhersteller
 Thorens-Glières, französische Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Kanton Thorens-Glières, ehemalige Verwaltungseinheit im Département Haute-Savoie

Personen:
 Adèle Thorens Goumaz (* 1971), Schweizer Politikerin (GPS)

Siehe auch:
 Torrens